Floorballligaen 2004-2005 var den 13. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Sæsonen var den første med 6 hold i øst og vest.

Slutspillet var stadig bedst af 4 kampe systemet, hvor holdet der først fik 5 point gik videre, og i tilfælde af pointlighed, var målscoreren afgørende.Et system der ikke var populært.

DM finalen blev igen afviklet over en kamp.

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen